

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Abk“ beginnt.

Abk 



Abka 
 Abka-Prandstetter, Ilse (* 1939), österreichische Malerin
 Abkarian, Simon (* 1962), französischer Schauspieler armenischer Abstammung